Il singolare del torneo di tennis Eckerd Tennis Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Monica Seles che ha battuto in finale Katerina Maleeva 6–1, 6–0.

Teste di serie 

 Monica Seles (campionessa)
 Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Conchita Martínez (semifinali)
 Katerina Maleeva (finale)

 Laura Gildemeister (primo turno)
 Helen Kelesi (quarti di finale)
 Sandra Cecchini (quarti di finale)
 Susan Sloane (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eckerd Tennis Open 1990